Cushley ist der Familienname folgender Personen:

 John Cushley (1943–2008), schottischer Fußballspieler
 Leo Cushley (* 1961),  schottischer Geistlicher, Erzbischof von Saint Andrews und Edinburgh